

Persone 
Diogneto – arconte di Atene nel IX secolo a.C.
Diogneto – precettore di Marco Aurelio
Diogneto – navarco di Antioco III
Diogneto – architetto di Rodi
Diogneto – atleta crotoniate

Altro 
A Diogneto – testo cristiano anonimo